Быструшкин — русская фамилия. Известные носители:
 Быструшкин, Александр Павлович (род. 1949) — советский и украинский актёр.
 Быструшкин, Бронислав Дмитриевич (1926-1977) — советский художник-скульптор по фарфору.
 Быструшкин, Василий Васильевич (род. 1925) — советский конструктор.